Falle bezeichnet: 

 eine Vorrichtung zum Einfangen oder Töten, siehe z. B.:
 Fallgrube
 Tierfalle, Mausefalle 
 Sprengfalle
 Versuchsaufbau zum Einfangen mikroskopischer physikalischer Teilchen: 
 Ionenfalle
 Paul-Falle
 Magneto-optische Falle
 Penning-Falle
 Kühlfalle, Teil eines Versuchsaufbaus oder einer Anlage in der Chemie und chemischen Industrie
 eine Vorrichtung zur Steuerung des Wasserzuflusses in einer Mühle
 Erdölfalle, eine nach oben abgedichtete geologische Formation, in der sich Erdöl oder Erdgas sammelt
 Schlossfalle, ein bewegliches Teil in einem Schloss
 Meteoritenfalle, einen Bereich eines Gletschers, an dem sich Meteoriten sammeln

Falle ist der Familienname von:
 Anton Falle (1886–1945), österreichischer Politiker
 Keith Falle (* 1952), britisch-neuseeländischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Die Falle, Fale, Fallen
 Menschenfalle